Коммунистическая партия Турции — партия, созданная в 1920 году, в 1988 вошла в состав Объединённой коммунистической партии Турции.
 Коммунистическая партия Турции — партия, созданная в 1993 году, до 2001 — Партия социалистической власти.

См. также 
 Партия свободы и солидарности
 Рабочая партия Турции